Leontium (griechisch  Leontion) bezeichnet:

 eine antike Stadt auf Sizilien, meist Leontini genannt, das heutige Lentini
 Titularbistum Leontium, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum 
 Leontion (Achaia), eine antike Stadt in Achaia
 Leontion (Philosophin) (um 300), Athener Hetäre und Schülerin Epikurs